Михаи́л Миха́йлович Кожо́кин (род. 23 февраля 1962, Москва) — российский политолог, журналист, кандидат исторических наук. Проректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) по развитию и информационным ресурсам, профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики.

В прошлом — главный редактор газеты «Известия», вице-президент Банка ВТБ 24, заместитель председателя правления банка, директор Департамента коммуникаций Банка ВТБ 24.

Биография и карьера 
Отец — Михаил Наумович Флексер (1929—2012). Мать — Зоя Васильевна Кожокина.
Старший брат — Евгений Михайлович Кожокин, историк, профессор МГИМО.

В 1984 году с отличием окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (кафедра истории южных и западных славян), в годы обучения получал стипендии имени В. И. Ленина и К. Маркса. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию «Христианско-демократическое движение в буржуазной Польской Республике (1918—1926)» (научный руководитель — Г. Ф. Матвеев). В 1984—1986 годах был секретарём комитета ВЛКСМ истфака МГУ. Работал вместе с Вячеславом Никоновым и Константином Затулиным.

В 1988—1992 годах — младший редактор журнала «США: экономика, политика, идеология», научный сотрудник, старший научный сотрудник академического Института США и Канады. Тема исследований: политика США в Центральной и Восточной Европе.

В 1992—1993 годах работал старшим научным сотрудником в Центре экономических и политических исследований (ЭПИцентр), в группе Григория Явлинского. Занимался изучением современных политических процессов в России и изменениями во внешней политике России.

В 1993—1996 годах работал в Онэксимбанке в должности заместителя председателя правления, руководил Управлением информационного обеспечения.

В 1996—1997 являлся помощником первого заместителя Председателя Правительства РФ Владимира Потанина, был членом правительственной комиссии по экономической реформе.

В 1998 году — директор по работе со СМИ и связям с общественностью холдинговой компании «Интеррос».

В 1998—2003 годах занимал пост главного редактора газеты «Известия». По собственному признанию, газетой руководил как «кризисный менеджер».

В 2004 году перешёл на работу в ЗАО «Компания развития общественных связей» в качестве первого вице-президента. Занимался вопросами взаимодействия с клиентами, стратегией развития бизнеса, курировал работы по ряду крупнейших проектов компании.

В ноябре 2005 года назначен заместителем Президента — председателя Правления ВТБ 24. Курирует подразделения, занимающиеся рекламой, связями с властными структурами, общественностью и СМИ, маркетинговыми исследованиями, а также службу персонала. Кроме того, занимается формированием корпоративной культуры банка.

По итогам 2013 года занимал 3-е место в рейтинге ведущих менеджеров России по маркетингу среди коммерческих банков. Рейтинг составлен Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсантъ».

Член Президиума Национального гражданского Комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами.

В октябре 2021 года завершил обучение по дополнительной профессиональной программе «Реализация проектов цифровой трансформации» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Преподаёт на факультете медиакоммуникаций Высшей школы экономики и факультете журналистики Российского государственного гуманитарного университета.

Проректор РГГУ по развитию и информационным ресурсам.

Творческая деятельность 
Автор более 50 работ в российских журналах и газетах, несколько статей опубликовал в зарубежных изданиях. Большинство публикаций освещают проблемы социальной и политической жизни СССР, России и стран Восточной Европы. Владеет английским, немецким, польским языками.

Награды 
Кавалер Золотого почетного знака «Общественное признание» (2001). Удостоен национальной общественной премии им. Петра Великого в номинации «лучший менеджер средств массовой информации». В 2002 г. награждён орденом Даниила Московского III степени Русской Православной Церкви.

Семья 
Супруга — Тарасова Ирина Ванифатьевна.

Старший сын — Артём Кожокин.

Дочь — Анастасия Кожокина.

Увлечения 
Путешествия, сплав по горным рекам, очень любит животных.

Примечания 

Родившиеся 23 февраля
Родившиеся в 1962 году
Родившиеся в Москве
Журналисты по алфавиту
Журналисты России
Главные редакторы газеты «Известия»
Политологи по алфавиту
Политологи России
Преподаватели ВШЭ
Выпускники исторического факультета МГУ
Сотрудники Института США и Канады РАН
Кавалеры ордена Святого благоверного князя Даниила Московского III степени
Кандидаты исторических наук
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета